

Інгода — річка в Забайкальському краї, ліва твірна Шилки
 Інгода — селище, Читинський район, Забайкальський край
 Інгода — залізнична станція, Забайкальська залізниця